La palabra rusa Varyag o Variag (en cirílico, Варяг) puede hacer referencia a:

 Los varegos o varengos, una tribu perteneciente al grupo escandinavo procedente del territorio que actualmente corresponde a Suecia y Dinamarca.
 La corbeta Varyag, de la Clase Varyag.
 El crucero protegido Varyag, hundido en 1904 por los japoneses durante la Guerra Ruso-Japonesa, reflotado dos años después.
 El crucero lanzamisiles Varyag, de la Clase Kynda.
 El crucero lanzamisiles Varyag, de la Clase Slava, originalmente nombrado Червона Украина (Chervona Ukraina, Ucrania Roja).
 El portaaviones inconcluso Varyag, de la Clase Admiral Kuznetsov, ha sido puesto en operación en Dalian, China, por la Armada del Ejército Popular de Liberación.
 La banda moscovita de NSBM (National Socialist Black Metal) Varyag, anteriormente llamada Arkona.

En la ficción:

 Los Variags de Khand, unos personajes ficticios de la mitología inventada por J. R. R. Tolkien.